Zhang Yi (Període dels Regnes Combatents) (張儀), estrateg durant el període dels Regnes Combatents
 Zhang Yi (Junsi) (張裔), oficial de Shu Han durant el Període dels Tres Regnes
 Zhang Yi (Boqi) (張嶷), general de Shu Han durant el Període dels Tres Regnes
 Zhang Yi (Bogong) (張翼), general de Shu Han durant el Període dels Tres Regnes
 Zhang Yi (Dinastia Tang) (張鎰), oficial durant la Dinastia Tang
 Zhang Yi (triatleta) (張一), triatleta femenina